Geografia:
 Massís del Montgó al País Valencià.
 A l'Empordà:
 Cala Montgó a cavall entre els municipis de Torroella de Montgrí i l'Escala (Baix i Alt Empordà, respectivament).
 Montgó (l'Escala), cim i punta del massís del Montgrí.
Torre d'en Montgó (l'Escala).